Paso Blanco ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Paso Blanco (Aguascalientes)
 Paso Blanco (Guanajuato)
 Paso Blanco (San Luis Potosí)
 Paso Blanco (Veracruz)

in Panama:
 Paso Blanco (Panama)